Zachariae är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Karl Christian Zachariae
 Gotthilf Traugott Zachariae
 Heinrich Albert Zachariae
 Just Friedrich Wilhelm Zachariae
 Karl Eduard Zachariae von Lingenthal
 Karl Salomo Zachariae von Lingenthal

Tyska efternamn